Ercole Lupinacci – vescovo cattolico italiano
Manlio Lupinacci – giornalista e politico italiano